Афо́нин — русская фамилия. Происхождение фамилии — от сокращённой формы имени Афанасий, означающего по-гречески «бессмертный». Также — топоним.

Афонин 
 
 Афонин, Андрей Евгениевич (род. 1989) — российский боксёр-профессионал.
 
 Афонин, Вадим Сергеевич (род. 1987) — узбекский и российский футболист.
 Афонин, Валентин Иванович (1939—2021) — советский футболист.
 Афонин, Вениамин Георгиевич (1931—2017) — советский партийный государственный деятель Кемеровской и Самарской области.
 
 Афонин, Владимир Александрович (род. 1947) — советский бегун на длинные дистанции.
 
 Афонин, Григорий Иванович (1894—1959) — советский эстрадный артист.
 Афонин, Ефим Лаврентьевич (1871—1922) — депутат Московского Совета. Член Центрального Совета Всероссийского союза крестьянских писателей.
 Афонин, Иван Михайлович (1904—1979) — генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.
 Афонин, Леонид Николаевич (1918—1975) — русский советский писатель и журналист, учёный, литературовед, критик, педагог.
 Афонин, Максим Сергеевич (род. 1992) — российский толкатель ядра.
 Афонин, Матвей Иванович (1739—1810) — российский ботаник, первый русский профессор натуральной истории.
 
 
 
 Афонин, Пётр Константинович (1931—2000) — наладчик подшипникового завода, Герой Социалистического Труда.
 Афонин, Семён Анисимович (1900—1944) — генерал-майор инженерно-танковой службы.
 Афонин, Серафим Захарович (1935—2014) — советский и российский металлург и государственный деятель.
 Афонин, Станислав (1946—1970) — советский футболист.
 Афонин, Тимофей Дмитриевич (в монашестве Иерофей; 1894—1928) — епископ РПЦ, епископ Никольский, викарий Великоустюжской и Северо-Двинской епархии.
 Афонин, Фёдор Иванович (1904—1962) — полный кавалер ордена Славы.



Топоним 
 Афонин — река в России, протекает в Республике Коми, Ненецком АО.
 Афонин — река в Архангельской области России. Приток реки Рапина.

См. также 
 Афония
 Афоня
 Афон (значения)

Примечания